Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але вони не могли захистити титул, через травму ступні Серени, якої та зазнала в середині 2010 року. Перша сіяна пара Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко і Марію Кириленко з рахунком 2–6, 7–5, 6–1.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
Тур WTA 2011
2011 у тенісі